RecordTV Cabrália é uma emissora de televisão brasileira sediada em Itabuna, cidade do estado da Bahia. Opera nos canais 7 VHF e 17 UHF digital e é uma emissora própria da RecordTV, sendo portanto pertencente ao Grupo Record, que também controla a RecordTV Itapoan de Salvador.

História 
A concessão da TV Cabrália foi aberta pelo Governo Federal, pelo Decreto n.º 81.600, de 25 de abril de 1978, através a transmissão ao canal 7, incluindo a retransmissora em Buerarema, no canal 11.

O Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens foi autorizada através do Decreto n.º 90.736 em 19 de dezembro de 1984.

A concessão foi assinada pelo Ministério das Comunicações em 7 de fevereiro de 1985, com intuito em operar na cidade de Itabuna.

A TV Cabrália entrou no ar em 12 de dezembro de 1987, como afiliada à Rede Manchete, sendo a primeira emissora do interior da Bahia. Foi fundada pelo empresário e então deputado federal Luiz Viana Neto, que era um dos sócios da TV Aratu, na capital Salvador, que também era afiliada à Manchete. Seu primeiro diretor superintendente foi Nestor Amazonas, responsável pela sua instalação.

Uns dos primeiros programas locais da emissora foram o Jornal Meio Dia, com trinta minutos, apresentado por Vilma Medina, depois por outros, inclusive por Cláudia Barthel, a emissora revela novos talentos. Claudia Barthel passou pela TV Santa Cruz, TVs Globo do Rio de Janeiro e de São Paulo e depois foi para a Rede Manchete e a RedeTV!, onde está até hoje.

Outro telejornal é o Repórter Regional, apresentado pelo repórter Maurício Maron. Vindo de Ilhéus, inicialmente iria trabalhar como editor de imagem estreou com a reportagem sobre a precariedade da Guarnição do Corpo de Bombeiros em Itabuna. Mais tarde a emissora revela novo repórter, passando pela TV Santa Cruz, emissoras de Salvador, Aracaju, Recife, Curitiba, Macapá e outras praças, até chegar a Angola, na África, onde trabalhou em duas oportunidades, também aventurou-se pelo marketing político.

Em 1992, a TV Cabrália, então afiliada à Rede Manchete, recebe doações para a campanha para arrecadar alimentos, remédios, roupas e cobertores para os flagelados da Santa Catarina e o Vale do Itajaí, após a longa campanha.

A emissora entrou na campanha e em poucos dias arrecadou toneladas de donativos, que acabaram não cabendo nos estúdios da emissora, e ao mesmo tempo, os moradores da Bananeira e do Gogó da Ema estavam sofrendo com as cheias do Rio Cachoeira. Cerca de mil pessoas ficaram desabrigadas, apesar de serem informados de que haviam 10 mil, número irreal para a região.

Ramiro Aquino (superintendente da emissora) e Daniel Thame decidiram que uma parte dos donativos seja entregue para a Igreja e dali seguiu para as famílias da Bananeira e do Gogó da Ema. A doação para Santa Catarina foi logo enviada.

No mesmo ano, aconteceram as eleições municipais de Itabuna, disputada pelos candidatos Geraldo Simões e Fernando Gomes, com a cobertura da emissora.

Em 1993, por causa da grave crise da Manchete que enfrentava desde 1992 (que viria a ser extinta em 1999) e a perda de audiência, a emissora deixou a Manchete para ser a segunda afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) na Bahia (a primeira era a TV Itapoan, desde 1981).

Nos primeiros meses de 1995, a TV Cabrália é vendida para a Central Record de Comunicação, pertencente ao empresário e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo. Após a compra, a TV Cabrália torna-se uma emissora própria da Rede Record em 1º de julho, deixando o SBT. A emissora torna-se a primeira emissora afiliada a rede na Bahia e mantém programas locais, além de instalar uma retransmissora no canal 9 VHF na capital baiana, Salvador.

Em 1997, após a compra da TV Itapoan e as repetidoras na Bahia pelo mesmo Edir Macedo, a emissora deixou de transmitir a Record, pois a Itapoan que era afiliada ao SBT desde 1981, deixou a rede para se transformar em emissora própria da Record.

Com isso, a Cabrália passou operar sem afiliações, tornando-se independente e sendo autônoma por pouco tempo, quando produzia a própria programação.

Em 1998, a emissora passa ser umas das primeiras afiliadas a recém-inaugurada Rede Família, deixando ser independente, retirando do ar vários programas locais.

Apesar de a emissora não ter autonomia suficiente para produzir nenhum programa, estreou o programa de caráter assistencialista “Alerta Total”, com meia hora de duração, apresentado por Reginaldo Silva, que é pastor evangélico e também vereador em Itabuna.

Também é mantido o “Jornal do Meio-Dia” (formado por seis blocos de notícias, sendo os três primeiros produzidos por Itabuna e os três últimos por Vitória da Conquista).

Em 8 de janeiro de 2001, João Batista Ramos da Silva, dirigente da emissora, envia carta ao Anatel, a qual não concorda com a instalação do canal 12 para a cidade de Buerarema, que pela Portaria nº231 de 16 de outubro de 1990 foi autorizado para canal 11, mas foi mudado pelo ofício nº168 em 13 de fevereiro de 1998 e a instalação da RTV ao canal 56 na cidade de Floresta Azul, feita em 10 de setembro de 1999. O problema foi corrigido em seguida.

Em 2 de fevereiro de 2003, passa a retransmitir a programação da Rede Mulher, ao mesmo tempo que a Rede Família também se torna afiliada da rede. No mesmo ano, a emissora foi processada junto com a TV Itapoan, por praticantes das religiões afro-brasileiras (como os pais-de-santo ou babalorixás). Os religiosos se queixaram os constantes ataques diários dos pastores apresentadores de programas de televisão religiosos da TV Itapoan e TV Cabrália, feita pela Igreja Universal do Reino de Deus, onde eles falam das práticas religiosas afro-brasileira de “encosto”, palavra associada aos espíritos que pode prejudicar as pessoas.

Em julho de 2004, denúncias do Ministério Público Federal (MPF), baseados dos documentos da Junta Comercial da Bahia, revelam que o senador pelo Estado do Rio de Janeiro e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella, do Partido Liberal (PL) e candidato a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ainda continua como sócio e gerente majoritário da TV Cabrália em 2003, apesar da lei proibir políticos mantém cargos em emissoras de rádios e TVs (Ver Controvérsias).

Em 27 de setembro de 2007, a TV Cabrália passa a integrar a Record News, após a extinção da Rede Mulher, o primeiro canal de jornalismo 24h em televisão aberta e gratuita do país.

Após a criação da Record News, em projeto de “reengenharia” da emissora para adequar a nova rede, o diretor-geral da emissora, André Luís Ferreira, anuncia cortes de quase todos os programas produzidos e extingue a sucursal de Vitória da Conquista.

Em 23 de outubro, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba), divulga a nota de denuncia e repúdio contra a direção da TV Cabrália denunciando que a emissora demitiu todos os profissionais da sucursal em Vitória da Conquista, após se transformar em retransmissora da Rede Record News. Segundo os dirigentes da Sinjorba, as demissões não se restringiram à sucursal de Vitória da Conquista (que foi extinta), também em Itabuna, também vários profissionais da produção de jornalismo foram demitidos. o apresentador e repórter do programa Alerta Total (que tinha uma das maiores audiências da TV regional) por quatro anos, Ricardo Bacelar, é demitido depois de 14 anos de estar trabalhando na emissora. A demissão foi comunicada a Ricardo Bacelar pelo diretor da TV Cabrália, André Ferreira, quando Bacelar chegava à emissora para a apresentação do Alerta Total.

No mesmo dia, o presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Itabuna, Aurélio Macedo, emitiu nota contra a demissão do apresentador em que denuncia que a direção da emissora presidida pelo André Ferreira demitiu Bacelar só por que se negou a desfiliar do PSB. No dia 14, André exigiu a Bacelar que ele apresentasse a carta de desfiliação do PSB, dando prazo até dia 16, mas um dia antes do prazo, o diretor comunicou que o profissional estava desligado da emissora.

Aurélio Macedo classificou na nota a demissão do Bacelar pela direção da emissora de atitude antidemocrática, prepotente e desrespeitosa: "Estamos estarrecidos com esta decisão antidemocrática e prepotente da direção da Cabrália".

Na nota, Aurélio Macedo afirma que existem várias formas de calar o profissional de imprensa e a emissora, ao agir desta forma, recorreu a métodos ditatoriais para reprimir um profissional que, como cidadão, tem o direito de livre escolha de associação e credo: "Repudiamos veementemente a decisão da emissora".

O presidente da Câmara Municipal de Itabuna, também outro líder municipal do PSB local, Edson Dantas, manifestou também contra a demissão do apresentador Ricardo Bacelar. Edson Dantas considera a demissão como uma censura da emissora e lembra a importância do trabalho desempenhado por Bacelar. Dantas ainda revelou que Bacelar estava filiado ao PSB deste setembro de 2007. Dantas lamenta as demissões dos funcionários da emissora, Dantas afirma: "Ficamos tristes com o posicionamento equivocado e o rumo tomado pela direção da TV Cabrália nos últimos meses".

Edson Dantas afirma também que as demissões comprometem a qualidade do serviço prestado pela TV ao sul da Bahia e assinalando que a demissão de Bacelar está ligada a censura política. Dantas destaca que essa é mais uma demonstração de prepotência dos dirigentes da primeira emissora do interior do Norte-Nordeste Brasileiro: "É mais uma mancha numa história de pioneirismo da tevê. A demissão não está ligada a falta profissional, mas escolha legítima de um cidadão", disse lamentando ainda, o sucateamento da emissora.

De acordo com as denúncias dos outros dirigentes do PSB, as pressões da emissora começaram ainda em 2007 e aumentaram após a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) definir os seus pré-candidatos a prefeito e vereador em Itabuna, em clara interferência na eleição municipal na cidade. Os dois nomes são do PRB.

Em 17 de janeiro de 2009, Nildo Freitas afirma que o blog SportNews antecipou que em fevereiro, a emissora vai passar por mudanças, ao começar pelo nome fantasia da emissora vai sumir para dar lugar à logo da Record News, o jornalismo será ampliado, com a reativação da sucursal Vitória da Conquista e a implantação de outros escritórios, provavelmente em Jequié e Eunápolis. O Alerta Total, líder de audiência no horário, será totalmente repaginado, para ficar com a "cara" do Record News Nordeste, jornal regionalizado, produzido pela TV Itapoan, em Salvador.

Em 13 de junho, a emissora perdeu o ex-diretor da TV Cabrália e gerente de afiliadas da Rede Bahia, Rogélio Duran. Ele morreu vítima de acidente automobilístico, junto com a esposa e a amiga do casal. Rogélio começou a sua carreira no setor de telecomunicação na emissora.

Em 30 de junho, a TV Cabrália retorna as atividades em Vitória da Conquista, através do canal 7, o mesmo canal da cidade de Itabuna.

No dia 20 de agosto, a emissora apresentou a programação e os investimentos feitos nesta nova fase da emissora, ao lançar o telejornal das 18h, o Record News na Bahia. O telejornal Alerta Total, apresentado pelo Tom Ribeiro, foi reformado e tem novo cenário. O jornalista Marcos Humel, um dos âncoras do telejornalismo da Record, foi convidado para festa de 24 de agosto. Os estúdios da emissora de Itabuna foram todos reformulados do chão ao teto num trabalho de montagem feito em dois dias pela equipe de cenógrafos e engenheiros de produção que vieram de São Paulo, antes da inauguração.

Depois disso, foram marcadas as três festas da inauguração da programação: uma na noite do dia 24 no salão de eventos da “Casa 105” em Itabuna (no sul da Bahia) outro no do dia 25 no salão de convenções de um hotel na cidade histórica em Porto Seguro (no extremo sul da Bahia). O terceiro dia de festa, no dia 26, foi no evento realizado no Rafik, em Vitória da Conquista (sul da Bahia).

Em 24 de agosto, a TV Cabrália inaugura oficialmente a nova programação, inclusive o projeto de expandir o sinal da emissora no Norte-Nordeste, onde o sinal alcança além de todos os 417 municípios baianos, para iniciar a expansão em 7 estados do Nordeste (exceto no Maranhão, que já tem duas afiliadas da rede em São Luís e Imperatriz). Nesse dia, foi inaugurada o novo cenário do Alerta Total e o novo telejornal às 18 horas, o Record News na Bahia.

O Alerta Total teve como entrevistados o presidente da Record News, Carlos Geraldo, os apresentadores da rede Eduardo Ribeiro e João Santos, a apresentadora do Record News Bahia, Cátia Gomes, prefeito de Itabuna, capitão Azevedo. A equipe do programa continua a mesma com as reportagens de Carlos Barbosa, Auriana Bacelar e Aracelly Romão.

Às 18h30min, houve a estreia da Record News na Bahia, apresentada pela jovem radialista e jornalista Cátia Gomes, que em 6 anos de carreira trilhou caminhos fascinantes na comunicação social no estado. Cátia Gomes pertence a uma nova geração de “jornalistas multimídia”, que trabalham com interesse para que a sociedade tenha acesso mais fácil à informação. O novo telejornal traz em primeira mão as notícias do dia e tem cenário futurista, a apresentadora Cátia Gomes tem carismática e a agilidade típica da Record News.

Cátia Gomes nasceu em Medeiros Neto e mudou-se com os pais para Teixeira de Freitas ainda adolescente. Já passou pela TV Sul Bahia (na época, afiliada ao SBT e que depois passou a transmitir a TV Canção Nova), TV Educativa da Bahia (TV Brasil e TV Cultura), TV Santa Cruz (Globo e Globo News), Rádio Excelsior AM da Bahia e Rádio Nova Salvador FM. Antes ser apresentadora do telejornal, exercia a função de assessora de imprensa do Sebrae na Bahia do núcleo regional extremo sul.

Em Itabuna, a festa de lançamento da nova programação da emissora, iniciou-se às 19h30 no salão de eventos da “Casa 105”, no Góes Calmon. Compareceram a festa, o bispo Carlos Geraldo (presidente da Record News), jornalista João Beltrão (diretor de jornalismo da Record News) e Eric Bottura (diretor geral de fotografia das emissoras da Rede Record).

A festa foi bastante concorrida. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, dentre elas, os secretários de estado, da saúde Jorge Solla e o de comunicação social Robinson Almeida. O deputado federal Márcio Marinho, também esteve presente, assim como o prefeito Nilton Azevedo. Da Record News discursaram o presidente, os apresentadores e o diretor executivo da TV Cabrália, Marcos Silva. Empresários e publicitários vislumbraram a nova programação e o que ela vai representar para o mercado itabunense.

O diretor executivo da emissora, Marcos Silva, além de confirmar a nova fase da emissora com a estreia às 18h30, o telejornal noturno, denominado de “Record News Bahia”, assegurou que se mantém no ar ao meio-dia, o programa policial “Alerta Total” com Tom Ribeiro, com um cenário totalmente modificado.

Segundo a gerente de jornalismo da emissora, a jornalista Delza Schaun, a emissora em sinal VHF começa inicialmente a transmitir nas cidades polos da Bahia, mas o projeto de instalação de novos sinais nas demais cidades do interior prosseguirá normalmente, existindo apenas Teixeira de Freitas, Porto Seguro e Eunápolis, todos no extremo sul da Bahia, recebem sinais nesta fase, mas o intuito é que os outros municípios também estejam em breve sintonizando com a emissora com sua nova grade, até porque o objetivo da TV é cobrir 100% do estado com sua programação.

“Todo este projeto tem me fascinado muito por está participando do nascimento de um canal que se propõe a prestar serviço com informações 24 horas na TV aberta. Já são 40 profissionais nas áreas de jornalismo e operações empenhados neste trabalho, tanto que para a sucursal de Porto Seguro, foi contratado a repórter Alexandra Soares, que irá cobrir os fatos dos 21 municípios da região, e também para Porto Seguro já foi contratada a repórter Luciana Rezende que irá apresentar um programa independente que está sendo viabilizado só para noticiar os fatos do extremo sul baiano, sendo, no entanto, que para ancorar o Telejornal “Record News Bahia”, foi contratada a jornalista Cátia Gomes, que inclusive é oriunda de Teixeira de Freitas”, destacou Delza Schaun.

Ela destaca que além do “Alerta Total”, haverá o telejornal noturno “Record News Bahia” e a sucursal de Vitória da Conquista, também terá de segunda a sexta-feira o programa “Record News No Ar”: “Esses programas estreiam em nossos novos estúdios, os maiores do interior do estado, todos reformulados. A reforma do chão ao teto, trouxe cenários modernos e amplos como nenhuma TV da Bahia tem. Tudo foi feito em tempo recorde num fantástico trabalho de montagem. (…) Essa é a nova TV Cabrália rumo a liderança regional”.

“A iniciativa de se fazer jornalismo 24 horas deu à Record News visibilidade mundial e para mim tem sido muito gratificante integrar a equipe da Record News na Bahia por meio da TV Cabrália, especialmente para comandar o seu principal telejornal que traz uma metodologia de dinamismo, velocidade, interatividade, hipertexto e convergência de mídias. O projeto valoriza o profissional de TV e prestigia a sociedade baiana com um novo modelo político de se construir a notícia que traz como intenção a estreia de um tempo novo na Bahia com um jornalismo democrático e independente.”, comemora Cátia Gomes.

O presidente e diretor-geral da Record News, o bispo Carlos Geraldo, a TV Cabrália passa a transmitir a programação da rede com a missão de consolidar a liderança da principal emissora de notícias 24 horas do Brasil, a Record News. Geraldo fez a promessa de que até março de 2010, o sinal da TV Cabrália será digital nas cidades de Itabuna e Salvador, a emissora passa à condição de cabeça de rede e que vai ser os primeiros na área de notícia de audiência.

No dia 25 de agosto, ocorre segundo dia de festa, mas desta vez em Porto Seguro, onde sediou grande festa de lançamento do sinal da emissora no extremo sul baiano e da implantação da equipe de reportagem que tem à frente Alexandra Soares. Num restaurante da Cidade Histórica, a equipe anunciou o sinal para as cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas, o futuro programa jornalístico para a região, que vai ser apresentado por Luciana Rezende. O vice-prefeito de Porto Seguro, Miguel Balejo, representou os prefeitos da região ressaltando a importância da chegada da emissora. Foram vistas os foguetes naquela festa.

No dia 26 de agosto, ocorre terceiro e último dia de festa foi em Vitória da Conquista com a estreia do telejornal matutino Record News No Ar, às 7h30, na apresentação de Cíntia Garcia e reportagens de Karine Carvalho. Num evento realizado no Rafik, os profissionais da emissora mostram tudo o que a cidade volta a ter com a TV Cabrália: jornalismo de qualidade e cobertura regional. “Conquista já foi uma forte sucursal da TV e é a cidade de onde nunca a emissora deveria ter saído”, destacaram empresários, publicitários e representantes da sociedade civil que também prestigiaram a festa.

Em 31 de agosto, a TV Cabrália chega ao extremo sul baiano com sucursal instalada em Porto Seguro (pelo canal 19), Eunápolis (38) e em Teixeira de Freitas (14). A grande expectativa agora é das outras grandes cidades do extremo sul em receber o sinal, como Itamaraju, Medeiros Neto, Itabatã/Mucuri, Posto da Mata/Nova Viçosa, Itabela, Prado, Alcobaça e diversas outras da região.

No mesmo dia, em Itabuna, a chegada de cinco novos carros para renovar a frota foi festa. Duas carreatas por várias ruas de Itabuna empolgaram os telespectadores. O diretor-presidente da Record News, Carlos Geraldo, a TV e empresários das regiões sul, extremo sul e sudoeste, visitaram a emissora. Ele supervisionou pessoalmente a instalação da moderna estrutura de antenas preparada para transmissão de sinal digital e anunciou a importância que a TV Cabrália passaria a ter a partir de agosto.

Foram contratados 20 profissionais para Itabuna e para as duas sucursais criadas em Vitória da Conquista e Porto Seguro. Pela manhã, direto de Vitória da Conquista, de segunda a sexta-feira às 7 horas, o “Record News No Ar”, apresentado por Cíntia Garcia. À noite, dos estúdios da TV Cabrália em Itabuna, o “Record News Bahia” vai ao ar de segunda a sexta-feira às 18h, aos sábados às 20h, com apresentação de Cátia Gomes.

A TV Cabrália ganha chancela da Record News como cabeça de rede na Bahia e com projeto ainda para 2009 de expandir para os demais 8 estados da Região Nordeste e outros 7 estados da Região Norte do país, sendo que a TV já chegou em Recife e o mais recentemente no Maceió.

Em 29 de setembro, a TV Cabrália promove na manhã, no salão de ventos do Lord Plaza Hotel, em Teixeira de Freitas (onde a emissora é assistida pelo canal 14), o café da manhã para a sociedade teixeirense, para apresentar o novo projeto de se fazer televisão no estado.

Na ocasião do café da manhã, vieram na cidade, o diretor de rede e expansão da Record News, Carlos Geraldo de Oliveira, o diretor executivo da TV Cabrália, Marcus Silva, a gerente de jornalismo da emissora, jornalista Delza Schaun, a gerente comercial Cristine Ribeiro e o executivo regional de vendas no extremo sul, Georgenes Guilherme “Badika”.

Delza Schaun, destacou o pioneirismo da emissora e a metodologia jornalística, salientando os resultados que a região terá com a chegada da televisão na cidade e municípios circunvizinhos. Marcus Silva anunciou a estreia do telejornal exclusivo para os 21 municípios do extremo sul baiano a partir da sua sucursal sediada em Porto Seguro e a contratação de uma equipe exclusiva para atender Teixeira de Freitas e região. Carlos Geraldo de Oliveira, contou a história da emissora até a sua posterior decisão em fazer o presente investimento na emissora, dizendo que hoje o canal é aberto em VHF para todo o estado, especialmente as grandes cidades, com jornalismo 24 horas e disse que quer em 15 dias, uma equipe de jornalismo atuando exclusivamente em Teixeira de Freitas. Falou a recepção que obteve dos políticos, empresários, comerciantes e profissionais de imprensa em Teixeira de Freitas e se demonstrou impressionado com a pujança administrativa da cidade e do seu crescimento econômico. O diretor prometeu a instalação, a sucursal com a sua própria equipe de jornalismo na cidade, que saiu da cidade fazendo grandes elogios ao desenvolvimento econômico da cidade.

O vice-prefeito de Texeira de Freitas, Hosmário Ferreira, ressaltou no seu discurso que a emissora chega na cidade para democratizar a comunicação social no município e desejou boas-vindas à emissora, sublinhando a importância de uma TV que dará à cidade a chance de mostrar suas ações, tanto no campo jornalístico, quanto na área comercial, possibilitando mostrar o município em sua plenitude. Por ocasião que o presidente Carlos Geraldo, recebeu das mãos dos vereadores Júlio Garotinho, Teté, Lula, Gilberto e Netinho, uma moção de aplausos que já havia sido aprovada por unanimidade pelos parlamentares numa sessão ordinária anterior pela chegada da emissora à cidade.

Na tarde do dia 28 de outubro, a TV Cabrália, anuncia a assinatura de contrato com a Produtora Trevian que irá fazer a produção e geração de imagens de Teixeira de Freitas e região, direto para a Televisão em Itabuna.

A Produtora Trevian pertence ao produtor Paulo Costa, um experiente profissional da área de assessoria administrativa, e também ao radialista Thiago Ramciaro, um cortejado cinegrafista de larga experiência na área e editor de vídeo com relevantes serviços publicados ao longo da sua carreira, tanto em serviços institucionais, quanto na televisão. O contrato tem previsão para iniciar até um mês.

A emissora já estreou seu telejornal regional em Porto Seguro, onde foi instalada a sucursal e apresentado um telejornal exclusivo para os 21 municípios da região as 19h30, que agora com a contratação de uma equipe exclusiva para atender Teixeira de Freitas e sua base, o baixo extremo sul terá mais chances de aparecer diariamente no telejornal regional, no jornal da Bahia, no jornal norte nordeste e até em rede nacional.

Embora já tenha contratado a produtora, a TV Cabrália ainda não anunciou os nomes do cinegrafista e nem do repórter que serão responsáveis pela cobertura em Teixeira de Freitas a partir do próximo dia 16 de novembro.

Em 20 de novembro, a TV Cabrália, inaugura a sucursal jornalística em Teixeira de Freitas, a terceira sucursal (a primeira foi Vitória da Conquista e Porto Seguro). A inauguração aconteceu numa concorrida cerimônia na sede da Agência Trevian, no 5º andar do prédio do Banco do Brasil, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, empresa que venceu o contrato com a Record News para sua exploração jornalística em Teixeira de Freitas e região.

Ao meio dia, ocorre almoço no Lord Plaza Hotel, oferecido para jornalistas e radialistas, que contou com a presença do vice-prefeito Hosmário Ferreira e do secretário municipal de finanças Rodrigo Esteves da Cruz. Por ocasião que já estava presente o diretor executivo da TV Cabrália, Marcus Silva, e a gerente de jornalismo da emissora, jornalista Delza Schaun.

Em 23 de novembro, a Produtora Trevian passa fazer a produção e geração de imagens de Teixeira de Freitas e região, direto para a TV em Itabuna. A Agência Trevian, será responsável pela geração de imagens e reportagens tanto para o telejornal regional exibido às 19h30 de Porto Seguro e para o Record News Bahia levado ao ar 18h, quanto também, para o Record News Nordeste e para os programas gerados direto de São Paulo para o mundo.

Embora a Trevian já esteja em operação, o nome do repórter e nem do cinegrafista que deverão ficar responsáveis pelas notícias de Teixeira de Freitas e região, ainda não foram anunciados. Existe a grande expectativa que o contratado seja o radialista Erb Costa, um experiente repórter de televisão com passagens pelas emissoras da Rede Bahia, filiadas da TV Globo no estado.

Em 12 de dezembro, estudantes e professores da FTC Itabuna participaram do programa Alerta Total no Meio do Povo, promovido pela emissora. O programa foi transmitido ao vivo da Praça Rio Cachoeira, onde a TV organizou um mutirão de serviços nas áreas de saúde, assistência jurídica e emissão de documentos, onde os estudantes e professores atuaram no atendimento à comunidade, oferecendo serviços de avaliação nutricional, aferição de pressão arterial e orientação jurídica, durante mais de cinco horas. O evento foi realizado pela segunda vez, em comemoração aos 22 anos da TV Cabrália.

Em 25 de janeiro de 2010, depois do período de demissões e também o avanço da emissora no sudeste, sul e leste da Bahia e outros estados brasileiros, a emissora volta a suspender as suas atividades na Vitória da Conquista (terceira maior cidade da Bahia) e anuncia novamente as demissões, surpreendendo os funcionários da emissora na cidade. A direção da emissora alega que o faturamento estava abaixo do que era esperado pela direção.

Há cinco meses (em agosto de 2009), a emissora vinha mantendo duas equipes de jornalismo e um programa diário apresentado por Cíntia Garcia, às 7h30, parte do trabalho em Vitória da Conquista era terceirizada através de uma produtora local que bancava os salários da produção. Funcionários efetivos eram apenas duas repórteres e dois cinegrafistas. É a segunda vez que a TV Cabrália abandona a cidade, pois a primeira foi em 1.º de outubro de 2007, quando todos os funcionários foram demitidos sob mesmo motivo.

No mesmo ano, que consolidou a atuação da Record News pelo Nordeste, o sinal passou a atingir também Aracaju (SE), Campina Grande (PB), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN) e Recife (PE), substituindo os sinais das repetidoras direto de São Paulo. Em Macapá, capital do Amapá, tornou-se a primeira cidade do Norte do país a ser afiliada da emissora, através da TV Equatorial.

O ano de 2011 iniciou com a Record News tendo área de cobertura de 29 cidades com uma população estimada em 12.738.901 habitantes.

Em 4 de julho de 2013, depois de mais de cinco anos, a TV Cabrália deixou fazer parte da Record News e deixou de transmitir para Região Nordeste e a TV Equatorial. As retransmissoras da TV Cabrália nas duas regiões deixaram veicular a programação e passaram repetir sinal da Record News Araraquara.

Com isso, passou a ser chamada de TV Record Cabrália, canal 7 de Itabuna. E com a nova programação, o Alerta Total passou a ser Balanço Geral das 12h30 às 13h45 além de retransmitir as programações da Record Bahia gerada da capital Salvador e da Record Nacional gerada de São Paulo.

Segue normalmente a programação da rede em tempo real mas na vigência do período do horário de verão de segunda a sexta a emissora transmite a programação da Rede Record gravada, sem alterar a sua programação local exceto o Jornal da Record que segue sendo transmitido em tempo real nesse período mas antecipando o Bahia Record em 1h.Já no fim de semana, segue a rede transmitindo a programação uma hora mais cedo.

Em 10 de setembro de 2015, estreou o Balanço Geral direto de Vitória da Conquista. É apresentado pela repórter Camila Morais direto da terceira maior cidade do estado, com notícias da região Sudoeste.

Em 24 de novembro de 2016, junto com as todas outras as emissoras da rede, o canal passou por um rebranding, tornando-se RecordTV Cabrália.

Em 1º de abril de 2020, o BA Record local foi extinto, e a emissora passa a retransmitir a versão estadual do telejornal, produzida pela RecordTV Itapoan, em Salvador.

Sinal digital 

Em 24 de julho de 2014, foi lançado em fase de testes o sinal digital da Record Cabrália em Itabuna, através do canal 17 UHF. No dia 25 de setembro de 2015, a emissora passou a produzir seus programas em alta definição.

Programas 
Além de retransmitir a programação nacional da RecordTV, a RecordTV Cabrália produz e exibe os seguintes programas:

 Balanço Geral BA Manhã: Jornalístico, com Jádia Filadelfo;
Cabrália no Ar: Telejornal, com Camila Morais;
Balanço Geral BA: Jornalístico, com Tom Ribeiro

Retransmissoras 

* - Em implantação

Ligações externas 
 
 

RecordTV Cabrália
RecordTV Cabrália
Canais de televisão fundados em 1987
Fundações na Bahia em 1987